

Sigle 
 Office of Research Integrity – agenzia governativa degli Stati Uniti d'America
 Organizaciones Revolucionarias Integradas – Organizzazioni Rivoluzionarie Integrate, partito politico cubano del passato
 Organizzazione Resistenza Italiana – organizzazione di appoggio alla lotta partigiana progettata da Peter Tompkins e Raimondo Craveri

Astronomia 
 Ori – abbreviazione della costellazione di Orione

Biologia 
 Ori – termine utilizzato per individuare numerose origini di replicazione del DNA

Codici 
 ORI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Lions (Stati Uniti)
 ORI – codice identificativo del locator di Orio, radioassistenza per la navigazione aerea
 ori – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua oriya

Altro 
 Ori – nell'universo immaginario della Terra di Mezzo, uno dei dodici accompagnatori di Thorin Scudodiquercia e Bilbo Baggins nella Ricerca di Erebor
 Ori – razza dell'universo fantascientifico di Stargate SG-1 e Stargate Atlantis